Mistrzostwa świata w szachach 2004 odbyły się w dniach 19 czerwca–13 lipca w stolicy Libii, Trypolisie.



Przebieg mistrzostw 
W turnieju uczestniczyło 128 zawodników (w tym 6 z rankingiem powyżej 2700 punktów), którzy rozegrali 7 rund systemem pucharowym. W finałowym meczu spotkali się Rustam Kasimdżanow (2652, nr 28 na liście startowej) oraz Michael Adams (2731, nr 3). Po sześciu partiach wynik wynosił 3-3, dlatego o tytule mistrza świata zadecydowała dogrywka składająca się z partii szybkich, w której lepszy okazał się Kasimdżanow (1½-½) i to on zdobył złoty medal, co uznane zostało za sporą niespodziankę. Za zwycięstwo uzbecki arcymistrz otrzymał 80 tys. dolarów.

Zasady rozgrywania poszczególnych meczów były takie same, jak w poprzednim turnieju: zawodnicy rozgrywali ze sobą po dwie partie klasyczne (w półfinałach po 4, a w finale - 8), następnie - w przypadku wyniku remisowego - pojedynek dwupartiowy tempem przyspieszonym, po nim zaś - w razie konieczności - jeszcze jeden. Jeśli po tych partiach wynik wciąż był remisowy, rozgrywano jedną decydującą partię tempem błyskawicznym, w której losowano kolory bierek i w której grający białymi otrzymywał więcej czasu do namysłu od swojego przeciwnika. Aby jednak awansować, musiał tę partię wygrać - remis premiował awansem zawodnika grającego czarnymi (jak również jego zwycięstwo).

W mistrzostwach wystartowało czterech Polaków: Bartłomiej Macieja (2633, nr 42), Michał Krasenkow (2609, nr 59), Robert Kempiński (2586, nr 78) oraz Mateusz Bartel (2501, 111). Spośród nich najlepszy wynik uzyskał Krasenkow, który awansował do rundy IV (czołowej szesnastki turnieju), po drodze eliminując Gilberto Milosa (2599, nr 70), Nigela Shorta (2712, nr 6) oraz Wadima Zwiagincewa (2654, nr 27). Pozostali Polacy nie odegrali w turnieju żadnej roli, przegrywając swoje pojedynki w I rundzie: Macieja z Šarūnasem Šulskisem (2570, nr 87), Kempiński z Aleksandrem Lastinem (2622, nr 51), natomiast Bartel z Teymurem Rəcəbovem (2670, nr 18).

Szczegółowe wyniki (od rundy IV)

Linki zewnętrzne 
 World Chess Championship 2004 FIDE Knockout Matches 
 FIDE World Championship Knockout, 2004 

2004
2004 w sporcie
Sport w Libii
Trypolis
2004 w Afryce